Orust kommun ligger i det svenske län Västra Götalands län og den har navn efter en ø som udgør den største del af kommunens landareal; Orust er Sveriges tredje største ø. Kommunens administrationscenter ligger i byen Henån.

Byer 
Orust kommun har syv byer.
Indbyggertalleter pr. 31. december 2005.

Politik 

Stemme- og mandatfordeling etter kommunevalget i 2006:

Eksterne henvisninger 

 Orust kommunes offisielle hjemmeside
 Fotografier fra Orust 

Kommuner i Västra Götalands län